

Geografia

Austria 
 Itter – comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)

Belgio 
 Itter – nome olandese di Ittre, comune nella provincia del Brabante Vallone (Vallonia)

Germania 
 Itter – quartiere di Düsseldorf, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)